«Сконто» () — латвійський футбольний клуб з міста Рига. Заснований в 1991 році під назвою «Форумс-Сконто». У грудні 2016 клуб оголосив про банкрутство.

Досягнення 
Чемпіон Латвії (15): 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010;
 Володар Кубка Латвії (8): 1992, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2011/12;
 Володар Кубка Лівонії (3): 2003, 2004, 2005;
 Переможець Балтійської Ліги: 2010/11:
Фіналіст Балтійської Ліги: 2008.

Сезони 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Ліга
! Місце/Команди
! І
! В
! Н
! П
! М+
! М-
! О
!Кубок Латвії з футболу
|-
|align=center|1992
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(12)
|align=center|24
|align=center|18
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|51
|align=center|10
|align=center|38
|align=center bgcolor=gold|Переможець
|-
|align=center|1993
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(10)
|align=center|18
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|63
|align=center|7
|align=center|34
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфіналіст
|-
|align=center|1994
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(12)
|align=center|22
|align=center|20
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|76
|align=center|9
|align=center|42
|align=center|Чвертьфіналіст
|-
|align=center|1995
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(10)
|align=center|28
|align=center|25
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|99
|align=center|15
|align=center|78
|align=center bgcolor=gold|Переможець
|-
|align=center|1996
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(10)
|align=center|28
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|98
|align=center|12
|align=center|73
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|-
|align=center|1997
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(9)
|align=center|24
|align=center|20
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|89
|align=center|8
|align=center|64
|align=center bgcolor=gold|Переможець
|-
|align=center|1998
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(8)
|align=center|28
|align=center|21
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|98
|align=center|27
|align=center|67
|align=center bgcolor=gold|Переможець
|-
|align=center|1999
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(8)
|align=center|28
|align=center|23
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|88
|align=center|15
|align=center|69
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|-
|align=center|2000
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(8)
|align=center|28
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|86
|align=center|10
|align=center|75
|align=center bgcolor=gold|Переможець
|-
|align=center|2001
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(8)
|align=center|28
|align=center|22
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|94
|align=center|26
|align=center|68
|align=center bgcolor=gold|Переможець
|-
|align=center|2002
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(8)
|align=center|28
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|95
|align=center|19
|align=center|73
|align=center bgcolor=gold|Переможець
|-
|align=center|2003
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(8)
|align=center|28
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|91
|align=center|9
|align=center|73
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|-
|align=center|2004
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(8)
|align=center|28
|align=center|22
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|65
|align=center|18
|align=center|69
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфіналіст
|-
|align=center|2005
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=silver|2/(8)
|align=center|28
|align=center|22
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|85
|align=center|19
|align=center|71
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфіналіст
|-
|align=center|2006
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=#A67D3D|3/(8)
|align=center|28
|align=center|16
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|55
|align=center|21
|align=center|54
|align=center bgcolor=silver|Фіналіст
|-
|align=center|2007
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center |4/(8)
|align=center|28
|align=center|16
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|54
|align=center|27
|align=center|55
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфіналіст
|-
|align=center|2008
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=#A67D3D|3/(10)
|align=center|28
|align=center|15
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|43
|align=center|31
|align=center|71
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфіналіст
|-
|align=center|2009
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=#A67D3D|3/(9)
|align=center|32
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|98
|align=center|30
|align=center|73
|align=center bgcolor=#A67D3D|Півфіналіст
|-
|align=center|2010
|align=center|1 (Вірсліга)
|align=center bgcolor=gold|1/(10)
|align=center|27
|align=center|22
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|86
|align=center|16
|align=center|69
|align=center bgcolor=|Чвертьфіналіст
|}

Єврокубки

Тренери 
  Марк Заходин (1991—1992)
  Александрс Старковс (1993—2004)
  Юрій Андрєєв (2004—2005)
  Пол Ешворт (2005—2009)
  Александрс Старковс (2010—2011)
  Мар'янс Пахарс (2011—2013)

Посилання 
 Офіційний сайт клубу   

Футбольні клуби Латвії
Футбольні клуби, засновані 1991
Спортивні клуби Риги